Спаський Борис Васильович (1937) — радянський та французький шахіст
 Спаський Василь Лукич (1831-1884) — український педагог
 Георгій (Спаський) (?-1921) — православний священик
 Спаський Іван Георгійович (1904-1990) — український радянський історик

Спаський — річка у Вологодській області, права притока Мегри
 Спаський — присілок, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Спаськ
 Спаська
 Спаський район